

Sciences humaines et sociales 
 L'Origine du monde paléolithique est une gravure représentant une vulve humaine par laquelle s'écoulait de l'eau, située dans un abri sous roche du massif de Fontainebleau (Seine-et-Marne, région Île-de-France, France).

Culture et société

Arts plastiques 
 L'Origine du monde est un tableau de Gustave Courbet peint en 1866, exposé au musée d'Orsay de Paris.
 On appelle parfois Origine du monde, mais plus souvent Création du monde, une peinture de Jérôme Bosch située à l'arrière du triptyque du Jardin des délices, peint en 1504 et exposé au musée du Prado, à Madrid.

Cinéma 
 L'Origine du monde est un film de Jérôme Enrico, sorti en 2001 ;
 L'Origine du monde est un court métrage français, sorti en 2004 ;
 L'Origine du monde est un film français de Laurent Lafitte, sorti en 2020.

Littérature et bande dessinée 
 L'Origine du monde (titre original : ) est une bande dessinée de Liv Strömquist, publiée en 2014.

Musique 
 L'Origine du monde est une chanson de Françoiz Breut, créée en 2000.

Voir aussi 
 
 
 Récit originel, l'origine du monde selon les cultures